

Persone
 Henrik Nádler – calciatore ungherese
 Jerrold Nadler – politico statunitense
 Marissa Nadler – cantautrice statunitense
 Steven Nadler – storico della filosofia statunitense

Altro
 Rose e Bernard Nadler – personaggi della serie televisiva Lost